Sinkadus har flere betydninger:
I betydningen slag i ansigtet, bruges Sinkadus tit i forbindelsen give nogen én på sinkadusen. Udtrykket stammer muligvis fra fransk, om tallene fem og to (fransk udtale) i et terningspil. Fem og to var et dårligt slag – man fik en på sinkadusen. 
Et svensk band der spiller progressiv rock.
Sinkadus, svensk tv-serie fra 1980